Reher ist:
 Reher, Gemeinde im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein
 Reher (Aerzen), Ortsteil von Aerzen im Landkreis Hameln-Pyrmont in Niedersachsen

Reher ist der Familienname folgender Personen:
 Asger Reher (* 1950), dänischer Schauspieler
 Chris Reher (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Ernst-Otto Reher (1936–2016), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Lothar Reher (1932–2018), deutscher Grafiker und Buchgestalter
 Pius Reher (1597–1654), Abt des Benediktinerklosters St. Gallen (1630–1654) und Fürstabt